Příjmení Kršák, přechýleně Kršáková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Ján Kršák (Krssak) (1844–1919) – slovenský spisovatel a překladatel
 Michael Kršák (* 1991) – český fotbalista

Ženský tvar
 Lenka Kršáková (* 1991) – slovenská atletka

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení